Mascheroni peut désigner :

Astronomie 
 (27922) Mascheroni – astéroïde

Edition 
 Mascheroni Edizioni Musicali, maison d'édition musicale italienne

Patronymes 
 Adriano Mascheroni (1530-1531), évêque du diocèse de Sora-Aquino-Pontecorvo
 Angelo Mascheroni (1855-1905), chef d'orchestre, compositeur, pianiste et pédagogue italien
 Carlo Mascheroni, sportif italien, pratiquant l'équitation
 Edoardo Mascheroni (1852-1941), chef d'orchestre et compositeur italien
 Ernesto Mascheroni (1907-1984), joueur de football uruguayen et italien 
 Giuseppe Mascheroni (1954-), ancien joueur de football à Trieste et à Vicence 
 Lorenzo Mascheroni (1750-1800), géomètre italien
 Sassolo Mascheroni, personnage de l'Enfer de Dante Alighieri 
 Vittorio Mascheroni, (1895-1972), musicien dont les notes ont été largement utilisées dans la musique pop et la cinématographie italienne

Mathématiques 
 Constante d'Euler-Mascheroni
 Théorème de Mohr-Mascheroni

Homonymie de patronyme